Die Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED ist unterteilt in folgende Listen:

 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem III. Parteitag (1950)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem IV. Parteitag (1954)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem V. Parteitag (1958)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem VI. Parteitag (1963)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem VII. Parteitag (1967)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem VIII. Parteitag (1971)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem IX. Parteitag (1976)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem X. Parteitag (1981)
 Liste der Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED nach dem XI. Parteitag (1986)

Liste (Politiker)
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands